Calf Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Calf Mesa (Emery County, Utah, 1333 m)	
 Calf Mesa (Emery County, Utah, 1489 m)